Виљалдама има више значења:

 Виљалдама (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Општина Виљалдама (Нови Леон), општина у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Виљалдама (Виљалдама, Нови Леон), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику